Жи́тная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Житная улица — улица в Брянске.
 Житная улица — улица в Краснодаре.
 Житная улица — улица в Москве.
 Житная улица — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Житная улица — улица в Днепре.
 Житная улица — улица в Харькове.